bł. Sancja Portugalska (ok. 1182–1229) – portugalska infantka, cysterka
 bł. Sancja Szymkowiak (1910–1942) – polska serafitka